Натуральне число 1340
 1340 рік до нашої ери
 1340 рік нашої ери